«Вестник Коммунистической академии» — советский «научный» журнал, орган Коммунистической академии. Издавался в Москве с ноября 1922 по октябрь 1935 года. Первоначально (первые шесть номеров за 1922—1923 годы) назывался «Вестник Социалистической академии». В журнале помещались статьи и доклады о жизни и деятельности видных марксистов: К. Марксе, Ф. Энгельсе, В. И. Ленине — а также работы по проблемам марксизма-ленинизма, социально-экономических наук, всеобщей истории и истории СССР, экономики, истории философии, теория государства и права и другим темам. Данное печатное издание освещало работу как самой Коммунистической академии, так и институтов красной профессуры, советского института Маркса—Энгельса—Ленина и подобных учреждений.

Примечания

Литература 
 

Философские журналы
Научные журналы СССР
Журналы, появившиеся в 1922 году
Социалистическая пресса
Печатные издания, закрытые в 1935 году
Коммунистическая академия